Spoorlijn 122 (België), een Belgische spoorlijn die Melle met Geraardsbergen verbindt
Spoorlijn 122 (Tsjechië), een Tsjechische spoorlijn die loopt van Praag naar Rudná